BW poate fi:
 Botswana, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bw, domeniu de internet de nivel superior, pentru Botswana
 Baden-Württemberg, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE